British Open 2004 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 8 по 14 ноября 2004 года в Брайтоне, Англия. Победителем турнира стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале Стивена Магуайра со счётом 9:6.

Это был последний розыгрыш British Open.

Результаты 

Первый раунд

Матчи по 5 побед

 Роберт Милкинс 5:3 Дэвид Ро  
 Алистер Картер 5:0 Бьёрн Ханевеер  
 Барри Пинчес 5:2 Найджел Бонд  
 Дрю Хенри 5:4 Марк Дэвис  
 Барри Хокинс 5:4 Джо Пэрри  
 Стюарт Бинэм 5:1 Джерард Грин  
 Майкл Холт 5:2 Дэйв Харольд  
 Шон Мёрфи 5:2 Иан Маккалох  
 Джо Джогия 5:4 Джо Свэйл  
 Энтони Хэмилтон 5:1 Майк Данн  
 Дин Цзюньхуэй 5:0 Тони Драго  
 Стивен Магуайр 5:3 Нил Робертсон  
 Квинтен Ханн 5:3 Райан Дэй  
 Энди Хикс 5:0 Доминик Дэйл  
 Марк Кинг 5:2 Марк Селби  
 Джон Пэррот 5:3 Джейми Бёрнетт

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

British Open
2004 год в снукере